Línia 1 del metro de Barcelona
 L1 és el nom de la llengua materna en adquisició de llengües